Glossocalyx är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Glossocalyx ingår i familjen Siparunaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lagerordningen
Glossocalyx